Anang peut désigner :
 les Anang, un peuple du Nigeria ; 
 l’anang, la langue parlée par ce peuple.